Національний футбольний дивізіон Люксембургу 2004—2005 — 91-ий сезон чемпіонату Люксембургу з футболу. Титул вчетверте здобув Ф91 Дюделанж.

Учасники

Перший раунд 

 

Примітки: 
1. Після закінчення сезону клуби Альянс 01, Спора та Уніон об'єднались у клуб Расінг.

Позначення:

Чемпіонський раунд 

Позначення:

Раунд за право залишитись у Національному дивізіоні

Група A 

Примітки: 
1. Після закінчення сезону клуби Альянс 01, Спора та Уніон об'єднались у клуб Расінг.

Позначення:

Група B 

 

Примітки: 
1. Клуб Женесс (Еш) взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як фіналіст Кубку Люксембургу 2004—2005
2. Після закінчення сезону клуби Альянс 01, Спора та Уніон об'єднались у клуб Расінг.

Позначення:

Посилання 
 Національний дивізіон Люксембургу на soccerway 
 Національний дивізіон Люксембургу на rsssf 

2004—2005
Люксембург
Люксембург
2004 у люксембурзькому спорті
2005 у люксембурзькому спорті